Jelek, férfi keresztnév
Jelek, 2002-es amerikai sci-fi thriller